Piadera puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erodium ciconium;
 el nombre común de la planta Phillyrea latifolia.